Алотау () — город в юго-восточной части Папуа — Новой Гвинеи, административный центр провинции Милн-Бей.

Общая информация 
Расположен на северном побережье залива Милн, в 365 км к юго-востоку от столицы страны, города Порт-Морсби. Аэропорт Гарни находится в 12 км от города. Административный центр провинции был перенесён в Алотау в 1969 году с острова Самарай. Залив Милн интересен своими коралловыми рифами, которые создают здесь хорошие возможности для дайвинга.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 15 939 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Папуа — Новой Гвинеи
Милн-Бей